Rogério Dutra Silva derrotou Blaž Rola por 6–4, 6–2 na final e conquistou o torneio.

Cabeças-de-chave 

 Blaž Rola (Final)
 Guido Pella (Quartas-de-final)
 Horacio Zeballos (Quartas-de-final)
 Diego Sebastian Schwartzman (Segunda Rodada)

<li>  João Souza (Quartas-de-final)
<li>  '''Rogério Dutra Silva (Campeão)
<li>  Máximo González (Quartas-de-final)
<li>  Gastão Elias ''(Semifinal)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2 

 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples 2014
ATP Challenger Tour de 2014
Tênis de 2014 no Brasil